Симеон (Симо) Марков Касабов с псевдоним Кольо е български революционер, деец на прокомунистическата Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Касабов е роден във Варна през 1908 година в семейството на Марко Касабов от кайлярското село Конуй, деец на ВМОРО, четник на Яне Сандански. Брат му Благой Касабов е виден комунистически деец.

В 1922 година става член на Българския комунистически младежки съюз. В 1927 - 1932 година живее в СССР, където завършва Комунистическия университет на националните малцинства на Запада.

В началото на 1930-те години се завръща в България. Сътрудник е на ЦК на БКМС (1932 – 1933).

През пролетта на 1933 година е избран за делегат на Общата конференция на ВМРО (обединена) и е определен заедно с Васил Ивановски за членове на ЦК на ВМРО (обединена) за България (Областния комитет). Арестуван е от властите. По-късно заминава за чужбина. Сътрудник е на съветското разузнаване.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е на стопанска работа във Варна. Заедно с Васил Ивановски, Асен Чаракчиев и Михаил Сматракалев, Касабов е в групата на най-горещите защитници на югославския македонизъм и опита да се формира македонистко държавно формирование в българската държава, като на тях се противопоставят по-национално настроените комунистически дейци като Владимир Поптомов, Христо Калайджиев, Йордан Анастасов, Димитър Ганев. Касабов апелира за активна помощ от страна на Отечествения фронт и БРП (к) „за оформяне на македонската мисъл и съзнание“ и за борба с „великобългарския шовинизъм“.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО (обединена)
Северномакедонци в България
Възпитаници на Комунистическия университет на националните малцинства на Запада
Шпиони
Български комунисти до 1944 година
Български политици от Македония
По произход от Конуй
Родени във Варна